Robert Szczepaniak (1942) – ex calciatore francese
 Mateusz Szczepaniak (1991) – calciatore polacco
 Yannick Szczepaniak (1980) – ex lottatore francese
 Władysław Szczepaniak (1910-1975) – calciatore polacco